

Річниці

Річниці заснування, утворення

Річниці від дня народження

Події

З'явилися

Видання

Зникли

Особи

Народилися 
 13 березня — українська гандболістка Наталія Воловник

Померли

Призначено, звільнено

Див. також 
 1993 у Тернопільській області

Примітки

Джерела

Посилання